Skała Krzyżowa – skała w Ojcowie w Ojcowskim Parku Narodowym
 Skała Krzyżowa – skała w Prądniku Korzkiewskim w Ojcowskim Parku Narodowym
 Skała Krzyżowa – skała w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej